Туи — новозеландская птица из семейства медососовых
 Туи (Tu’i) — обозначение высшей знати на островах Полинезии:
 Туи-тонга
 Туи-канокуполу
 Туи (Twohy) — фамилия:
 Туи, Дэвид — американский кинорежиссёр и сценарист

См. также 
 Туй
 Туя (значения)
 Свадьба Туи
 Черепаха Туи Малила